Floribella – telenovela brasiliana
Floribella – telenovela cilena
Floribella – telenovela portoghese
 Floribella – compact disc legato della telenovela brasiliana Floribella
 Floribella – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Aplysiidae